Росселла Фьяминго (, род. 14 июля 1991 года, Катания, Италия) — итальянская фехтовальщица на шпагах, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в личном первенстве, двукратная чемпионка мира, призёр чемпионатов Европы, многократная чемпионка Италии. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио

Биография 
Родилась в 1991 году в Катании. Фехтованием начала заниматься в 7 лет. В 2007 и 2008 годах становилась чемпионкой Европы среди кадетов, в 2009 и 2010 годах — чемпионкой Европы среди юниоров.

В 2011 году стала бронзовой призёркой чемпионата мира. В 2012 году приняла участие в Олимпийских играх в Лондоне, где заняла 7-е место как в личном, так и в командном первенстве. В 2014 году завоевала золотую и бронзовую медали чемпионата мира, и бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2015 году стала чемпионкой мира в личном первенстве в Москве, а также выиграла две медали на чемпионате Европы в Монтрё.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Фьяминго была единственной итальянкой, выступавшей в личном первенстве шпажисток. Она дошла до финала, где уступила 33-летней венгерке Эмеше Сас (13-15). Тем не менее, Фьяминго стала первой в истории итальянкой, выигравшей медаль в личном первенстве шпажисток на Олимпийских играх (медали в этой дисциплине разыгрывались шестой раз в истории). В командном первенстве шпажисток итальянки в Рио не выступали.

Следующий олимпийский цикл итальянка провела неудачно: двукратная чемпионка мира не смогла завоевать ни одной медали на главных соревнованиях сезона. Лишь в 2019 году Росселла выиграла бронзовые медали чемпионатов мира и Европы в командной шпаге.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Европейской конфедерации фехтования

Фехтовальщики Италии
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Италии по фехтованию
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года